Haeselich ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Haeselich  (1806–1894), deutscher Maler und Lithograph
 Marcus Haeselich (1807–1856), deutscher Amts-, Landschafts- und Genremaler sowie Lithograph